

Cinema 
 Home Brew – cortometraggio muto del 1920 diretto da Tom Buckingham

Geografia 
 Monte Brew – montagna a sud di Lillooet, in Canada

Musica 
 Bitches Brew – album jazz di Miles Davis pubblicato nel 1970
 Bitches Brew Live – album di Miles Davis registrato il 5 luglio 1969
 Fru'n Brew – album di Tony Fruscella e Brew Moore pubblicato nel 1981
 Sonic Brew – album dei Black Label Society pubblicato nel 1999
 Strange Old Brew – album dei Carpathian Forest pubblicato nel 2000  
 True Brew – album dei Millencolin uscito nel 2015 in Europa

Persone 
 Derrick Brew – ex velocista statunitense

Pagine correlate 
 Witches' Brew